Гонтаровка, ранее Дмитриевка (), село,
Гонтаровский сельский совет,
Волчанский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321682001. Население по переписи 2001 г. составляет 356 (163/193 м/ж) человек.

Является административным центром Гонтаровского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Дедовка,
Паськовка,
Радьково,
Середовка,
Томаховка,
Широкое и
посёлок Вишнёвое.

Географическое положение 
Село Гонтаровка находится в балке Малицын Яр, в которой берёт начало река Хотомелька, по обеим её берегам.

На расстоянии в 1 км расположены сёла Радьково и Широкое.

История 
 1796 — основано село Дмитревка.
 1918 — переименовано в село Гонтаровка.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Гонтаровке было 127 дворов, сельсовет, почта, мукомольный завод, кирпичный завод.

Экономика 
 В селе были молочно-товарная ферма, машинно-тракторные мастерские.
 Исследовательское хозяйство «Гонтаровка».

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания

Ссылки 
Государственное предприятие "Опытное хозяйство" Гонтаровка" Института животноводства НААН Украины 

Населённые пункты Волчанского района